Le Monstre aux deux têtes est le sixième roman de la série Les Évadés du temps écrite par Philippe Ébly. Ce roman est paru pour la première fois en 1984 chez Hachette dans la collection Bibliothèque verte.

Résumé 
Ar-Tann, le druide de la Grande Forêt du  siècle (voir Un frère au fond des siècles) a fait appel aux évadés du temps car la Grande Forêt est menacée. Un dra'ak, monstre à deux têtes à l'haleine qui rend fou, dévaste le pays. Si les évadés du temps ne trouvent pas un moyen de le tuer, il n'y aura plus de Grande Forêt, plus de  siècle et plus d'avenir...

Édition 
 1984 : Hachette,  : Bibliothèque verte, cartonné. Illustrations de (inconnu). ,

Source 
 Bibliothèque nationale de France (pour les éditions)

Les Évadés du temps
Roman de science-fiction de Philippe Ébly
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman belge paru en 1984
1984 en science-fiction
Bibliothèque verte